Дие́го Риваро́ла (; ) — завершивший карьеру аргентинский футболист, нападающий, наиболее известный по выступлениям за чилийский клуб «Универсидад де Чили».

Биография 
Диего Риварола — воспитанник футбольной школы «Ривер Плейта». В составе этой команды он дебютировал в профессиональном футболе, проведя 1 матч в розыгрыше Кубка Либертадорес 1996 года, который «Ривер» выиграл во второй раз в своей истории. Однако в чемпионате Аргентины Риварола за «Ривер» так и не дебютировал и сезон 1997/1998 провёл за «Платенсе», хотя и в этой команде получал мало игрового времени. В 1999 году Риварола переехал в Чили и именно в чемпионате этой страны Риварола провёл большую часть своей футбольной карьеры.

После успешного сезона в «Сантьяго Морнинг» (23 матча, 13 голов), Риваролу приобрёл «Универсидад де Чили», один из ведущих клубов страны. В 2002 году игрок ненадолго отправился в чемпионат Мексики, но быстро вернулся в прежнюю команду. Всего в 2000—2005 годах Риварола провёл за «синих» 157 матчей в чемпионате страны, забил 60 голов и выиграл 2 титула чемпиона Чили.

В 2006—2009 годах Риварола часто менял команды, выступал в том числе и на родине, за «Архентинос Хуниорс», однако не очень успешно. В 2008—2009 годах игра за «Сантьяго Морнинг» была довольно результативной, и в 2010 году Риварола вновь стал игроком «Универсидад де Чили».

В 2011 году Риварола помог своей команде выиграть оба чемпионата Чили — Апертуру и Клаусуру, а во второй половине года помог «синим» в розыгрыше Южноамериканского кубка, закончившемся триумфом чилийцев. Это была первая победа «Универсидад де Чили» в международных турнирах под эгидой КОНМЕБОЛ. 30 декабря 2011 года Риварола провёл последний матч в профессиональной карьере — это был ответный матч финала Клаусуры против «Кобрелоа», в котором Риварола вышел на замену на 57 минуте, а «Универсидад де Чили» выиграл со счётом 3:0.

Статистика выступлений в чемпионате Чили

Достижения 
 Чемпион Чили (4): 2000, Ап. 2004, Ап. 2011, Кл. 2011
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 1996
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2011

Ссылки 
 
 Статистика в чемпионате Аргентины
 Краткая биография
 Профиль на сайте «У де Чили»

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Алки»
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Палестино»
Игроки ФК «Платенсе» Висенте-Лопес
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Сантьяго Морнинг»
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Унион Атлетико Маракайбо»